Schmidel ist der Familienname folgender Personen:

 Casimir Christoph Schmidel (1718–1792), deutscher Arzt und Botaniker
 Ulrich Schmidel (1510–1580/81), deutscher Landsknecht, Patrizier, Entdecker, Chronist und Ratsherr, siehe Ulrich Schmidl

Siehe auch:

 Schmidl
 Schmiedel
 Schmiedl
 Schmidle